Guthrie – szkockie nazwisko i nazwa klanu nizinnego.
Miejscowości w USA:
 Guthrie – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Todd
 Guthrie – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Logan
 Guthrie – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie King
Gminy w USA:
 Guthrie (ang. Guthrie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Guthrie (ang. Guthrie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Guthrie (ang. Guthrie Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Guthrie (ang. Guthrie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 Guthrie (ang. Guthrie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Callaway
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Guthrie (ang. Guthrie County) – w stanie Iowa